Santa Coloma (svatá Kolumba) je název několika sídel:

 Santa Coloma d'Andorra, město v Andoře
 Santa Coloma de Gramenet, město ve Španělsku
 Santa Coloma de Queralt, město ve Španělsku
 Santa Coloma de Farners, město ve Španělsku